L'oblast de Volgograd (en ) est un sujet fédéral (oblast) de Russie, situé dans le sud-ouest du pays. Sa capitale administrative est Volgograd.

Géographie 
L'oblast s'étend sur  et est limitrophe des oblasts de Saratov, Rostov, Astrakhan et Voronej, de la république de Kalmoukie et du Kazakhstan.

Principales villes de l'oblast de Volgograd 
 Volgograd
 Voljski
 Kamychine
 Mikhaïlovka

Cours d'eau 
 Volga
 Akhtouba
 Don
 Medveditsa
 Khopyor
 200 autres rivières

Histoire 
Jusqu'au , l'oblast s'appelait oblast de Stalingrad.

Population et société

Démographie

Notes et références

Voir aussi 

Volgograd
Volgograd
Division administrative fondée en 1937